

Geografia
 Bera – sottodistretto del Bangladesh
Bera – villaggio indiano
Bera – villaggio iraniano
Bera – distretto malese
Bera – comune spagnolo

Persone
Bera – rapper georgiano
Berà – primo Conte di Barcellona
Ami Bera – politico e medico statunitense
Arnaldo Bera – partigiano e politico italiano
Willie Bera – ex calciatore papuano

Personaggi
Bera – personaggio della Bibbia re di Sodoma
Bera – protagonista femminile della serie Bem il mostro umano